Il primogenito dei Ferchaux (L'Aîné des Ferchaux) – romanzo di Georges Simenon del 1945
Lo sciacallo (L'Aîné des Ferchaux) – film del 1963 diretto da Jean-Pierre Melville
L'aîné des Ferchaux – film per la televisione del 2001 diretto da Bernard Stora